Käärmeluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ormkobbarna, öar, Nyland, 
 Käärmeluodot (ö i Finland), Södra Savolax, Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar